GITEX (Gulf Information Technology Exhibition) — ежегодная выставка, посвящённая информационным технологиям, проходящая в Объединённых Арабских Эмиратах в городе Дубай. Самая крупная выставка потребительской техники на Ближнем Востоке.

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт GITEX 

Мероприятия, регулярно проводимые с 1981 года
Выставки информационных технологий
Международные выставки
Дубай